Го́йя () — многозначное понятие:

 Гойя, Мона (1909–1961) – французская киноактриса и певица.
 Гойя, Франсиско (1746—1828) — испанский художник.
 Франсис Гойя (настоящее имя Франсис Вейер; род. 1946) — бельгийский гитарист и композитор.
 Гойя — национальная кинопремия Испании.
 Гойя — немецкий транспорт, торпедированный советской субмариной 17 апреля 1945 года.
 «Гойя, или Тяжкий путь познания» — роман Лиона Фейхтвангера.
 «Гойя, или Тяжкий путь познания» — художественный фильм Конрада Вольфа (1971).
 «Гойя» — итальянский документальный короткометражный фильм 1950 года режиссёра Лучано Эммера.
 «Гойя» — испанский художественный фильм 1985 года режиссёра Хосе Ларраза.
 Гойя — город на северо-востоке Аргентины.

См. также 
 Графство Гойа — государство в составе Священной Римской империи.